Embargo – ograniczenie handlu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 Embargo (publikowanie naukowe) – okres braku dostępu do publikacji naukowej
 Embargo (singel) – singel Armina Van Buurena
 EmbargoNagrania – wydawnictwo muzyczne